"Corrido" pode ser:
 Corrido, comuna italiana da Lombardia
 Corrido (música)
 Samba-corrido

Desambiguações de topônimos